Radio 21 ist der Name folgender Hörfunksender:

 Radio 21 (Belgien)
 Radio 21 (Deutschland)
 Radio 21 (Kosovo)